Kampilja ima više značenja:
 Kampilja Červo
 Kampilja dei Beriči
 Kampilja Maritima
 Campiglia dei Foci
 Campiglia d'Orcia
 Campiglia Tramonti
 Campiglia Soana